Клин — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 4 км к северо-востоку от райцентра Кунья.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 62 жителя.

История 
Клин известен как древний город, первое упоминание которого в летописях относится к 1131 году.

В 1733 году здесь была построена Воскресенская церковь, сохранившаяся до наших дней.

На погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в 1865 году родился патриарх Московский и всея России Тихон, канонизированный Русской православной церковью в лике святителя в 1989 году В 2010-е годы Великолукская епархия, организовывала сюда паломничества.

С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав Куньинской волости (в границах Боталовской волости) с центром в пгт Кунья, с января 2006 до апреля 2015 года — в состав ныне упразднённой Боталовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района